Рафиков — фамилия.

Известные носители:
 Рафиков, Алимджон Кяшафович (род. 1962) — советский футболист, защитник.
 Рафиков, Булат Загреевич (1934—1998) — башкирский писатель и переводчик, драматург, поэт, журналист.
 Рафиков, Гали Лутфрахманович (1890—1944) — башкирский писатель.
 Рафиков, Искандер Валиуллович (1929—2018) — советский и российский живописец, народный художник Российской Федерации (2007).
 Рафиков, Мансур Минибаевич (род.1964) — Герой Российской Федерации.
 Рафиков, Марс Закирович (1933—2000) — советский лётчик-истребитель, член первого отряда космонавтов СССР.
 Рафиков, Махмуд Мухамедзянович (1924—2018) — советский кинооператор документальных фильмов, лауреат премии «Ника» (2011)
 Рафиков, Рушан Русланович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Рафиков, Сагид Рауфович (1912—1992) — учёный-химик, академик АН КазССР.
 Рафиков, Тимур Шамилович (род. 1965) — советский и российский мастер ушу, тренер.

 Рафикова, Дилорам (род. 1940) — советский работник сельского хозяйства, киргизский хлопкороб, Герой Социалистического Труда.